Partito Comunista del Kurdistan - Iraq
Partito Comunista del Kurdistan (Turchia)